HMS Birmingham je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Birmingham (1913) 
 HMS Birmingham (C19) 
 HMS Birmingham (D86)

Birmingham